Кубок Белоруссии по футболу 1992 — 1-й розыгрыш этого футбольного турнира.

Первым обладателем трофея стало минское «Динамо». В финале минчане разгромили могилёвский «Днепр» со счётом 6:1.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
Кубок Беларуси 1992

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году